В (кириллицей), B (латиницей):

Кириллица 
В, в («вэ») — третья буква, заглавная и прописная, всех славянских и большинства прочих кириллических алфавитов.
 Вагон метро типа В — обозначение трофейных немецких вагонов, эксплуатировавшихся в Московском метрополитене
 Вольт — единица электрического напряжения
 Паровоз В — серия русских пассажирских паровозов американского производства, выпускалась в 1895—1899 годах.

Латиница 
B, b («бэ», «би») — вторая буква латинского алфавита.

 B — химический элемент бор.
 B (Би) — язык программирования.
 B — в музыке обозначение ноты си бемоль либо аккорда си бемоль мажор; также используется как обозначение ноты си либо аккорда си мажор.
 Витамины группы B
 B — цифра шестнадцатеричной системы счисления с численным значением «11»
 Группа крови в системе AB0
 B — в популяционной генетике обозначение гаплогруппы B (мтДНК) и гаплогруппы B (Y-ДНК)
 B: — адрес по умолчанию для второго флоппи-диска в операционных системах семейств DOS и Windows, а также OS/2.
 B — маршрут нью-йоркского метро.

См. также 
 V (значения)
 W (значения)
 Б (значения)